Réveillon puede referirse a: 

 Réveillon, comuna francesa situada en Marne.
 Réveillon, comuna francesa situada en Orne.
 Réveillon, antigua comuna francesa situada en Calvados, hoy perteneciente de Vaudeloges.
 Réveillon, antigua comuna francesa situada en Eure-et-Loir, hoy perteneciente de La Ferté-Vidame. 
 Réveillon, río francés, afluente del Yerres. 
 Réveillon, río francés, afluente del Epte.